

Giurisprudenza
Legge Vanoni  – norma tributaria italiana, entrata in vigore nel 1951

Musica 
 Vanoni  – album di Ornella Vanoni del 1978

Persone 
Ezio Vanoni  – economista e politico italiano, già Ministro del Bilancio e delle Finanze (ed autore dell'omonima legge)
Giovanni Antonio Vanoni  – pittore svizzero
Ornella Vanoni – cantante e attrice italiana

Altro 
 Trofeo Vanoni – gara internazionale di corsa in montagna a staffetta